Tehuana és un gènere monotípic de planta herbàcia erecta que pertany a la família de les asteràcies. La seva única espècie, Tehuana calzadae, és originària de Mèxic, a Oaxaca i Tehuantepec.

Taxonomia 
Tehuana calzadae va ser descrita per Panero & Villaseñor i publicada a Systematic Botany 21(4): 555. 1996[1997].

Referències

Bibliografia 
 CONABIO. 2009. Catálogo taxonómico de especies de México. 1. In Capital Nat. México. CONABIO, Mexico City.

Heliantheae